Anatomieturm steht für folgender Türme:

 Anatomieturm (Jena), ruinenhafter Rundturm und Teil der Überreste der Stadtmauer von Jena
 Anatomieturm (Regensburg), Stadtmauerturm von Regensburg